В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1303 году.

Февраль 
 25 февраля — Борис Андреевич — князь костромской (ок. 1299—1303)

Март 
 4 марта 
 Даниил Александрович — первый удельный князь Московский (c 1263, фактически с 1276); родоначальник московской линии Рюриковичей: московских князей и царей, святой православной церкви.
 Феодора Дукина Ватаца — императрица-консорт Никейской империи (1259—1261), императрица-консорт Византийской империи (1261—1282), жена Михаила VIII Палеолога
 Оттон IV Бургундский — пфальцграф Бургундии (1279—1303)

Апрель 
 13 апреля —  — епископ Вормса (1299—1303)

Май 
 19 мая — Иво Бретонский — святой Римско-Католической Церкви, терциарий монашеского ордена францисканцев, покровитель Бретани (наряду со святым Гервеем), бедных, вдов и сирот.

Июль 
 8 июля — Прокопий Устюжский — блаженный (юродивый во Христе) чудотворец, причисленный к лику святых Русской Православной Церкви.
 12 июля —  — епископ Бамберга (1285—1286), епископ Вюрцбурга (1287—1303)
 14 июля — Генрих II де Люксембург-Линьи — сеньор де Линьи (1288—1303), погиб в бою
 30 июля —  — епископ Пистои (1284—1393)

Август 
 11 августа — Энрике Сенатор Кастильский — кастильский инфант, сын Фернандо III
 14 августа 
  — епископ Бамберга (1296—1303)
  — епископ Новары (1296—1300), епископ Пармы (1300—1303)
 22 августа —  — архиепископ Арля (1286—1303)
 25 августа — Нинсё — глава японской буддийской школы Риссю в Японии периода Камакура

Сентябрь 
 7 сентября —  — архиепископ Эстергома (1298—1303)
 12 сентября —  — епископ Пармы (1257—1295), архиепископ Равенны (1295—1303)
  — марокканский историк

Октябрь 
 11 октября — Бонифаций VIII — папа римский с 24 декабря 1294 по 11 октября 1303.
 27 октября — Беатриса Кастильская — королева-консорт Португалии (1253—1259), жена Афонсу III.

Ноябрь 
 1 ноября — Гуго XIII де Лузиньян — граф Ангулема, граф де Ла Марш (1270—1303)
 21 ноября —  — епископ Мантуи (1272—1303)
 25 ноября —  — святая римско-католической церкви.

Декабрь 
 9 декабря —  — епископ Лондона (1280—1303)
 18 декабря —  — епископ Тренто (1289—1303), епископ Мантуи (1303)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абу Сайд Утман I — Абдальвадидский султан Алжира (1283—1303)
  — епископ Аосты (1272—1273)
  — епископ Помезании (1286—1303)
  — первый граф Изенбург-Арнфелс (1286—1303)
 Ги де Лузиньян — коннетабль Кипра (1291—1303), казнён как мятежник
 Елизавета Сицилийская — королева-консорт Венгрии (1272—1290), жена Ласло IV Куна
 Иван Асень III — царь Болгарии (1279—1280)
 Константин I Дука — правитель Фессалии (1289—1303)
  — мормэр Леннокса (1250—1303)
Марко II Санудо — герцог Архипелага (1262—1303)
 Оттон VI «Короткий» — маркграф Бранденбург-Зальцведельский (1267—1286)
 Рани Падмини — индийская принцесса, королева-консорт Мевара, жена Равана Ратала Сингха, главная героиня эпоса Падмават
 Роджер Марстон — английский философ и теолог
  — лорд-хранитель Пяти портов (1267—1299)

См. также 
 Список умерших в 1302 году
 Список умерших в 1304 году

Умершие в 1303 году
1303